El término Maipo puede referirse a:

En Chile 
 Cajón del Maipo, cañón andino ubicado en la zona suroriental de la Región Metropolitana de Santiago.
 Departamento de Maipo, antigua división territorial de Chile, en la provincia de O'Higgins.
 Combate de Maipo (1544), en la Guerra de Arauco. 
 Isla de Maipo, comuna de la provincia de Talagante, Región Metropolitana de Santiago.
 Llano del Maipo o Tierras de Lepe, tierras ubicadas en la parte sur de la ciudad de Santiago. 
 Ferrocarril del Llano de Maipo, ferrocarril suburbano de la región Metropolitana de Santiago.
 Maipo (Chile), localidad de la provincia de Maipo.
 Maipo (buque), alguno de los cuatro buques que han llevado ese nombre en la Armada.
 Provincia de Maipo, en la región Metropolitana de Santiago.
 Río Maipo, curso de agua que nace en el volcán Maipo.
 Río Maipo#El valle del Maipo, valle del río Maipo.
 Valle del Maipo (vino), denominación de origen vinícola. 
 San José de Maipo, comuna de la provincia de Cordillera, Región Metropolitana de Santiago.
 Volcán Maipo en la Cordillera de los Andes.

En Argentina 
 El teatro Maipo en Buenos Aires.